Liza (film), een Italiaanse film uit 1972
Liza (lied), een lied van de Amerikaanse componist George Gershwin
een andere titel van de roman Het adelsnest van de Russische schrijver Ivan Toergenjev
Liza (vis), een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van harders